Высокий суд Химачал-Прадеша () — высокий суд индийского штата Химачал-Прадеш. Учреждён в 1971 Актом о штате Химачал-прадеш, 1970.

Заседают в Шимле, административной столице штата. Заседают 9 судей, включая главного судью.

Главный судья 
Судья Куриан Джозеф является главным судьёй, он вступил в должность 8 февраля 2010 года.

Бывшие главные судьи

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт Высокого суда Химачал-Прадеша

Химачал-Прадеш
Право Индии